Konstruktivizam je vrsta učenja kod kojeg je karakterističan samostalan rad i samostalno međudjelovanje pojedinca s informacijskim izvorima (knjige, knjižnice, internet) kroz koje taj isti pojedinac razvija određene vještine i sposobnosti kroz takav rad: upornost, analitički rad, te odabiranje, pretraživanje i pronalaženje informacijskih izvora njemu potrebnih za samooblikovanje i rad. Srž kostruktivizma jest informacijska pismenost i samomotivacija.

Izvori

Odgoj i obrazovanje